La temporada 1996 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la décima temporada del Campeonato Mundial de Superbikes FIM. La temporada comenzó el 14 de abril en Misano y terminó el 27 de octubre en Phillip Island después de 12 rondas.

Troy Corser ganó el campeonato de pilotos con 7 victorias y Ducatti ganó el campeonato de constructores.

Calendario y resultados

Estadísticas

Clasificación de Pilotos 
Los que participaron en el Campeonato Europeo de Superbikes -que marcó puntos para un campeonato separado- y los competidores que montaron motocicletas que cumplían con diferentes reglamentos técnicos no eran elegibles para marcar puntos del Campeonato Mundial.

Clasificación de constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

1996
Motociclismo en 1996